A következő lista tartalmazza az 1972-es labdarúgó-Európa-bajnokság részt vevő nemzeteinek játékoskereteit. A torna zárószakaszát 1972. június 14-e és 18-a között rendezték.

A játékosoknál megjelölt válogatottsági adatok, illetve a zárójelben írt életkorok az 1972. június 14-i állapotnak megfelelőek.

Csapatok

Szövetségi kapitány:  Raymond Goethals

Szövetségi kapitány:  Illovszky Rudolf

Szövetségi kapitány:  Helmut Schön

Szövetségi kapitány:  Alekszandr Ponomarjev

Források 
 

Labdarúgó-Európa-bajnokságok keretei
Keret